Ice Lake (можно перевести как «ледяное озеро») — кодовое имя семейства процессоров фирмы Intel 10-го поколения, на микроархитектуре Sunny Cove. Чипы изготавливаются на технологическом процессе 10 нанометров.
Семейство Ice Lake — последователь малочисленной мобильной линейки Cannon Lake, чипы которой также изготавливались по норме 10 нанометров, но не имели рабочего встроенного графического ядра.

По планам Intel, продукция на Ice Lake должна была появиться к концу 2019 года (в мобильном сегменте; настольные и серверные версии процессоров выйдут в 2020 году).

Список процессоров Ice Lake

Мобильные процессоры 
Первые анонсированные ноутбуки с мобильными процессорами Ice Lake — это серия Dell XPS.

Ссылки 
  10-нанометровые процессоры Intel Ice Lake могут задержаться до 2020 года // IXBT.com, 18 сентября 2018

Примечания 

Микроархитектуры Intel
X86